Paisley Park Records; was een platenlabel van de Amerikaanse popartiest Prince
Paisley Park Studios; het studiocomplex van Prince
Paisley Park; een nummer van het Prince-album Around the World in a Day uit 1985